La liste des footballeurs internationaux saint-marinais comprend tous les joueurs de football en équipe de Saint-Marin.

Liste 

Liste mise à jour après le match Saint-Marin-Russie du .

Références

Lien externe 
  San Marino international caps | European football sur eu-football.info

Saint-Marin
Équipe de Saint-Marin de football